Искеле () — район частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, выделенный из северо-восточной части района Фамагуста.

Расположен на Карпасском полуострове, занимая основную его часть, почти со всех сторон омывается Средиземным морем, на юго-западе граничит с районом Газимагуса. Административным центром является Искеле. Также в состав района входит крупный посёлок Ризокарпасо (тур. Dipkarpaz) с самой крупной греческой общиной в ТРСК (около 250 греков-киприотов).

На территории района находится мыс апостола Андрея, являющийся крайней северной и восточной точкой Кипра, на котором расположен одноименный монастырь.

Численность населения района составляет 21 978 чел. на 2006 год, в том числе в городе Искеле — 3977 жителей.

Населённые пункты 
 Ешилькёй
 Зейбеккёй
 Сипахи
 Топчукёй

Примечания 

Административно-территориальное деление Турецкой Республики Северного Кипра